Алекса́ндр Жда́нов: Жданов, Александр Андреевич (род. 1939) — украинский предприниматель и инженер, директор объединения «ФЭД».
 Жданов, Александр Аркадьевич (род. 1955) — профессор МФТИ.
 Жданов, Александр Георгиевич (1932—2018) — учёный-агроном, советский и молдавский политический деятель.
 Жданов, Александр Маркеллович (1858—1914) — русский астроном, ректор Императорского Санкт-Петербургского университета.
 Жданов, Александр Михайлович (1951—2021) — российский актёр.
 Жданов, Александр Николаевич (род. 1984) — украинский футболист, защитник.